Сезон 2013 — 22-й сезон для «Шахтёра» в высшем дивизионе страны, а также 56-й с учётом участия в чемпионатах СССР.

Предсезонную подготовку команда провела в Турции.

Первый официальный матч в новом сезоне команда сыграла в рамках Суперкубка Казахстана 3 марта на «Астана Арене», одержав победу над «Астаной» со счётом 3:2 и таким образом впервые выиграв данный турнир.

Также сезон ознаменовался серьёзными успехами в еврокубках. «Шахтёр» стал первой казахстанской командой дошедшей до раунда плей-офф лиги чемпионов, а также попавшей в групповой этап лиги Европы.

Завершила сезон команда завоеванием кубка страны, который тоже достался впервые, что в итоге сделало данный сезон успешным, несмотря на плохие результаты в чемпионате Казахстана.

Клуб

Тренерский штаб (основной состав)

Тренерский штаб (молодёжный состав)

Форма 
Поставщик формы: Nike

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Казахстана

Чемпионат Казахстана 2013

Первый этап

Турнирная таблица 

 * Футбольный клуб «Жетысу» лишён 3 очков за невыполнение решений Палаты по разрешению споров
 ** Футбольный клуб «Акжайык» лишён 6 очков за невыполнение решений Палаты по разрешению споров

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Результаты по турам

Матчи

Первый круг

Второй круг

Второй этап

Турнирная таблица 

 *  «Шахтёр» будет участвовать в квалификационном этапе Лиги Европы УЕФА 2014/2015 как обладатель Кубка Казахстана 2013
 ** Футбольный клуб «Иртыш» лишён 3 очков за невыполнение решений Палаты по разрешению споров

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Результаты по турам

Матчи

Третий круг

Четвертый круг

Кубок Казахстана 2013 

«Шахтёр» начнёт выступления в Кубке Казахстана с первого этапа. Жеребьёвка матчей первого этапа прошла 30 августа. Согласно её результатам, «Шахтёр» сыграл с футбольным клубом «БИИК» на выезде.

Матчи

Лига Чемпионов 2013/14

Квалификация 

«Шахтёр» начнёт свою еврокубковую кампанию со второго квалификационного раунда. Первая жеребьёвка состоится 24 июня 2013 года

Лига Европы 2013/14

Групповая стадия

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Бомбардиры

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»

2013
Сезоны футбольных клубов 2013